Stanisław (Marian) Kutrzeba, pseud.: "Władysław Wyruga" (1876, Cracovie  1946, Cracovie), un historien et homme politique polonais 
 Stefan Kutrzeba (* 1946, Kielce), un pianiste classique et pédagogue polonais

 Tadeusz Kutrzeba (1886, Cracovie  1947, Londres), un officier général polonais

Patronyme polonais